

Anno 
 458 o 458 a.C.

Codici 
 458 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Guadarrama Observatory, nella Sierra de Guadarrama, in Spagna

Matematica 
 458 – numero